Maisbach ist der Name von geographischen Objekten:

Orte:
 Maisbach (Nußloch), Ortsteil der Gemeinde Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Maisbach (Gauangelbach), rechter Zufluss des Gauangelbachs vor Baiertal, Gemeinde Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Maisbach (Rott), rechter Zufluss der Rott bei Zainach, Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Maisbach (Tiroler Achen), (indirekter?) linker Zufluss der Tiroler Achen bei Ettenhausen, Gemeinde Schleching, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Maisach
 Maisenbach
 Maisgraben
 Maißbach
 Meisbach